Mackenzie, MacKenzie či McKenzie [mekhenzí] je původně skotské příjmení. Nosí jej mnoho osob, někdy i jako křestní jméno. Také se vyskytuje v různých zeměpisných názvech.

Zeměpisné názvy 
sídla
 Mackenzie (Britská Kolumbie) – město v Britské Kolumbii
 McKenzie (Alabama) – sídlo v Alabamě
 McKenzie (Tennessee) – město v Tennessee

řeky
 Mackenzie – nejdelší řeka v Kanadě
 Mackenzie (řeka v Queenslandu) – řeka v Queenslandu

jiné
 Mackenzie District – distrikt Nového Zélandu
 Mackenzie King Island – kanadský ostrov v souostroví královny Alžběty
 Mackenzie Mountains – pohoří v Kanadě

Osobní jména 
křestní jméno
 Mackenzie Bowell (1823–1917) – kanadský ministerský předseda v letech 1894–1896
 Mackenzie Phillips (* 1959) – americká herečka
 Mackenzie Rosman (* 1989) – americká herečka

Mackenzie Ziegler (*2004) – americká zpěvačka

příjmení
 Alexander Mackenzie (1822–1892) – kanadský politik
 Alexander Mackenzie (cestovatel) (asi 1755–1820) – skotský cestovatel po Kanadě a obchodník s kožešinami
 Ben McKenzie (* 1978) – americký herec
 Bret McKenzie (* 1976) – novozélandský herec
 Debbie Ferguson-McKenzieová (* 1976) – bahamská atletka-sprinterka
 John McKenzie – americký režisér
 Johnnie McKenzie, uměleckým jménem Jay Rock (* 1986) – americký rapper
 Laurie MacKenzie – kanadský baskytarista a kytarista
 Robert Callen MacKenzie (1948–1995) – americký nájemný voják
 Scott McKenzie (1939–2012) – americký herec
 Timothy McKenzie, uměleckým jménem Labrinth (* 1989) – britský zpěvák, textař a rapper
 William Lyon Mackenzie King (1874–1950) – kanadský politik

Jiné významy 
 Ken McKenzie Award – cena udělovaná od roku 1978 v nižší severoamerické hokejové lize AHL
 Ken McKenzie Trophy – cena udělovaná v letech 1946–2001 v nižší severoamerické hokejové lize IHL

Rozcestníky - příjmení